Tyschkewitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Regina Iossifowna Tyschkewitsch (1929–2019), sowjetisch-weißrussische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Tamara Andrejewna Tyschkewitsch (1931–1997), sowjetische Leichtathletin und Olympiasiegerin